Анрі Рішар (; 29 лютого 1936, Монреаль — 6 березня 2020, Лаваль) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Член Зали слави хокею з 1979 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі, усі — в складі «Монреаль Канадієнс». Молодший брат іншого зіркового гравця монреальської команди Моріса Рішара.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1951 року.

Усю професійну клубну ігрову кар'єру, що тривала 21 рік, провів, захищаючи кольори команди «Монреаль Канадієнс».

Загалом провів 1436 матчів у НХЛ, включаючи 180 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1967, 1974.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Монреаль Канадієнс» — 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1965, 1966, 1968, 1969, 1971, 1973.
 Перша збірна всіх зірок НХЛ — 1958.
 Друга збірна всіх зірок НХЛ — 1959, 1961, 1963.
 Приз Білла Мастертона — 1974.
Входить до числа 100 найкращих гравців НХЛ за версією журналу The Hockey News під 30-м номером.

Статистика

Див. також 
 Список гравців НХЛ, які набрали 1000 очок у чемпіонаті

Примітки

Посилання 

 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти НХЛ з невикористовуваними номерами
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Члени зали слави хокею